SL est un sigle qui signifie :
 Syndicat de Luttes, un syndicat étudiant d'extrême-gauche ;
 Storstockholms Lokaltrafik, l'autorité organisatrice des transports publics de la région de Stockholm ;
 Second Life, un monde virtuel en ligne ;
 Snow Leopard, la version 10.6 de Mac OS (seconde semestre 2009) ;
 Solutions Linux, un salon consacré aux logiciels libres qui se tient chaque année à Paris ;
 Scientific Linux, une distribution Linux ;
 Mercedes-Benz Classe SL, un type de voiture ;
 StarCraft Legion, une équipe évoluant sur StarCraft au plus haut niveau européen / mondial ;
 Sleeping, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS ;
 Sèche-Linge, abréviation dans les annonces immobilières ;
 SL, abréviation pour la Société du chemin de fer d'intérêt local de Soustons à Léon ;
Slim line, gamme de sac à dos pour femme de la marque Deuter Sport ;
Soyons libres, parti politique français.

et aussi :
 SL-1, un réacteur militaire expérimental américain ;
 Casio SL-790ER, une calculatrice ;
 Aprilia SL 750 Shiver, une moto ;
 Technics SL-1200, une série de platines pour disques vinyles ;
 Mercedes-Benz SL, une voiture.
 Super Libraires, un réseau de libraires indépendants animé par Média Diffusion

SL est un code qui signifie :
 Sierra Leone
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sl ;
 .
 en bas de casse (sl), slovène
 selon la norme ISO 639-1 ;
 selon l'étiquette d'identification de langues IETF.

s.l. est une abréviation latine, qui signifie :
 sensu lato, c.-à-d. « au sens large ».

Code